Виолетт Ледюк (фр. Violette Leduc) (7 апреля 1907, Аррас, Па-де-Кале, Франция — 28 мая 1972, Фокон, Воклюз, там же), французская писательница, феминистка.

Биография 
Родилась в Аррасе в 1907 году, была незаконнорождённой дочерью служанки Берты Ледюк. Её отцом был Андре Дебарай, чьи предки принадлежали к крупной буржуазии и жили в коммуне Валансьен.

Виолетта пошла учиться в 1913, но учёба была прервана началом Первой мировой войны.

В 1942 встретила Мориса Сакса (16 сентября 1906—14 апреля 1945) и Симону де Бовуар, которые убедили её в том, что ей необходимо заниматься литературным творчеством.

Успех пришел к Виолетте с опубликованием автобиографического романа «Незаконнорождённая»» (1964), предисловие к которому написала Симона де Бовуар.

Скончалась в мае 1972 от рака молочной железы.

Личная жизнь

Произведения 
 L’Asphyxie («Удушье», роман, 1946).
 L’affamée («Голодающая», 1948).
 Ravages («Разрушение», 1955).
 La vieille fille et le mort, 1958.
 Trésors à prendre, suivi de Les Boutons dorés, 1960.
 La Bâtarde («Незаконнорождённая», 1964).
 La Femme au petit renard, 1965.
 Thérèse et Isabelle («Тереза и Изабель», 1966, в 1968 по роману снят фильм).
 La Folie en tête («Помешательство», автобиогр., 1970)
 Le Taxi, 1971.
 La Chasse à l’amour («Любовная охота», автобиогр., изд. в 1973).

Образ в искусстве 
 Фильм «Виолетт» (2013, реж. Мартен Прово)

Примечания 

Французские писательницы XX века
Умершие от рака молочной железы